Стохов (, ) — небольшой город в районе Кладно Среднечешского края Чехии.

Расположен на Автомагистрали D6 (Чехия) между Кладно и Нове-Страшеци в десяти километрах к западу от районного центра Кладно. Вблизи протекает р. Лоденице.

Население 
Население по состоянию на 2020 год составляет 5 392 человека. Площадь — 9,48 км².

История 
Археологические находки подтверждают наличие поселения ещё во времена кельтов . Согласно «Чешской хроники» Вацлава Гаека, Стоховский замок был резиденцией Неклана, одного из легендарных чешских князей, происходивших из рода основателя династии Пршемысловичей Пршемысла Пахаря.

Стохов впервые упоминается в документе 1316 года. К западу от него в 1950-х годах был построен шахтёрский поселок угольного разреза Тухловице. Благодаря горнодобывающей промышленности, Стохов быстро рос и получил статус города в 1967 году. Примерно в 1970 году в Стохове проживало около 6500 человек.

Галерея

Города-побратимы 
  Зарвеллинген Германия
  Бурбон-Ланси Франция

Примечания

Ссылки 
 Сайт Сохова

Города Среднечешского края